Femmes en noir (Žene u crnom) est une  ONG de défense des droits humains, fondée le 9 octobre 1991 à Belgrade (Serbie). Le représentant de l'organisation est Staša Zajović.

Ses objectifs sont la résistance non violente au militarisme, à la guerre, au nationalisme et à d'autres formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et de tous ceux qui sont différents en termes ethniques, religieux, culturels, sexuels et idéologiques.

Actions 
L'activisme les plus importants est l'insistance sur la confrontation de la Serbie avec le passé de la guerre, pendant la désintégration de l’ex-Yougoslavie, en particulier pour punir tous les criminels de guerre et rendre hommage aux victimes du conflit. 

Une confrontation avec la responsabilité collective morale et politique, à travers des actions de rue, des appels, des pétitions, des campagnes, la participation à des commémorations, des séminaires et des conférences.

Ils ont rencontré des réactions parfois violentes en Serbie.

Parmi les dizaines de milliers de personnes qui se pressaient au mémorial de Potočari des « femmes en noir » de Belgrade, participent depuis seize ans à toutes les commémorations du génocide de Srebrenica. 

Elles ont également visité Vukovar, Višegrad, Foča, Vlasenica et d'autres villes qui ont été détruites lors du conflit des années 1990.

Ils plaident également contre l'occupation de Gaza et de la Cisjordanie, la violence et la guerre en Colombie et la paix au Moyen-Orient.

Ses membres sont actifs dans les nombreux réseaux internationaux pour la paix.

Pour son travail, elles ont reçu un certain nombre de reconnaissances internationales (y compris le premier prix du millénaire pour la paix pour les femmes de l'UNIFEM, le Fonds de développement des Nations unies pour la femme), et été nominées à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix.

Notes et références

Liens externes 
 zene u crnom

Organisation non gouvernementale